Der Name Grüne Stabschrecke ist als deutscher Name für folgende Gespenstschreckenarten zu finden:

 Vietnam-Stabschrecke (Ramulus artemis)

Seltener auch für:
 Paramenexenus laetus